Інсценізація — переробка літературного твору для сцени або кіно.
 Інсценізація — інсценізований твір, вистава.
 Інсценізація — інсценування; влаштовування, зображення чого-небудь, маючи на меті ввести когось в оману.

Див. також 
 Містифікація
 Розіграш

Посилання